Hopton (Derbyshire) – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Hopton (Shropshire) – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Hopton (Staffordshire) – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Hopton (Suffolk) – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)